Dierßen oder Dierssen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Dierßen (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Dierssen (1925–2008), deutscher Fotojournalist und Autor

 Tim Dierßen (* 1996), deutscher Fußballspieler

Dierssen steht für:

 Dierssen (Wüstung), Wüstung bei Eldagsen, Niedersachsen

Siehe auch:
 Dyrssen